Dylan es un nombre propio de origen galés.

Personas 
 Bob Dylan, cantante y compositor de música popular estadounidense.
 Dylan Thomas, escritor galés.
 Jakob Dylan, cantante y compositor de rock estadounidense e hijo de Bob Dylan.
 Dylan Sprouse, actor.
 Dylan O'Brien, actor de cine y televisión.

Obras 

 Bob Dylan (álbum), el primer álbum de estudio del músico estadounidense Bob Dylan, publicado en 1962.
 Dylan (1973), el decimotercer álbum de estudio del músico estadounidense Bob Dylan, publicado en 1973.
 Dylan & The Dead, una colaboración en directo entre Bob Dylan y Grateful Dead, publicada en 1989.
 Dylan (2007), un álbum recopilatorio del músico estadounidense Bob Dylan publicado en 2007.
 Dylan Dog, un cómic italiano creado por Tiziano Sclavi aparecido por primera vez en 1986.

Otros 

 Dylan (lenguaje de programación), un lenguaje de programación creado a principios de los 90 por Apple Computer.